Кралски грохот (1997) () е десетото годишно pay-per-view събитие от поредицата Кралски грохот, продуцирано от Световната федерация по кеч (WWF). То се провежда на 19 януари 1997 г. в Сан Антонио, Тексас. Посещаемостта от 60 477 души е рекордна за Кралски грохот.

Обща информация 
Основното събитие е между Шон Майкълс и Психаря Сид за Световната титла в тежка категория на WWF. Основните мачове на ъндъркарда е мачът кралско меле, който Ледения Стив Остин печели след елиминиране на Брет Харт, Вейдър срещу Гробаря, и Хънтър Хърст Хелмсли срещу Златен прах за Интерконтиненталната титла на WWF.

По това време WWF работи с компанията от Мексико Lucha Libre AAA Worldwide (AAA) и има няколко кечисти от там, участващи в мача кралско меле, както и в редица мачове на ъндъркарда.

Резултати

Елиминации в Кралското меле 
Нов участник влиза на всеки 90 секунди

Зеленото ██ указва, че участва кечист на Lucha Libre AAA Worldwide (AAA), които по това време имат партньорство с WWF.

 Стив Остин е елиминиран от Брет Харт, но се връща на ринга без да бъде видян от съдиите, които са в другия кай на ринга при Менкайнд и Тери Фънк.

Източници

Външни препратки 
 

Кеч турнири в Сан Антонио
Кралски грохот